Csehország
 Dvorek, Laškov településrésze a Prostějovi járásban
 Dvorek, Třebeň településrésze a Chebi járásban
 Ptenský Dvorek, Ptení településrésze a Prostějovi járásban